Пасс — может означать:
 Пассы — движения руками, производимые магнетизером или гипнотизером.
 Пасс, Джо — американский джазовый гитарист.
 Пасс — способность трансгендерного человека восприниматься в соответствии с его гендерной идентичностью.
 Пасс — (от  — «шаг») ход лошади, при котором она одновременно переступает передней и задней ногами с одной и той же стороны.
  — деревня, расположенная в районе Мага, департамент Майо-Данай, в крайнем северном регионе Камеруна.

Аббревиатура 
 ПАСС — пожарно-аварийная спасательная служба.
 ПАСС — полевой армейский смешанный склад.
 ПАСС — полевой армейский санитарный склад.

См. также 
 Пас